Кубок обладателей кубков КОНКАКАФ 1993 — 2-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 8 ноября 1992 года по 1 августа 1993 года. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Монтеррей».

Зональный этап

Северная зона

Центральная зона 

|}

Карибская зона

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Плей-офф «Север/Карибы»

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

КОНКАКАФ